Krtek může označovat:
 Krtek – české jméno pro 13 rodů hmyzožravců
 Krtek (animovaný film) – kreslená postavička Zdeňka Milera
 Krtek (dokument) – francouzský dokumentární film z roku 2008
 Krtek (cena) – cena na folkovém festivalu Zahrada, do roku 2006 nesla jméno Krteček
 Krtek (film) – mexický western Alejandra Jodorowského (1970)
 Hans Krtek – vedlejší postava ze seriálu Simpsonovi
 Krtek (píseň) – píseň skupiny Buty z alba Rastakayakwanna
 Pavel Krtek (* 1970) – český manažer
 Krtek – prostředek na čištění zaneseného odpadu
 krtek – hovorový výraz pro metro
 krtek – hovorový výraz pro typ špiona podle způsobu práce

Externí odkazy